2 miejscowości w Polsce:
 Ranachów B
 Ranachów-Wieś